Холмс има више значења:
 Округ Холмс (Мисисипи), је округ у америчкој савезној држави Мисисипи
 Округ Холмс (Охајо), је округ у америчкој савезној држави Охајо
 Округ Холмс (Флорида), је округ у америчкој савезној држави Флорида

Особе 
 Џош Холмс, аустралијски рагбиста
 Артур Холмс, британски геолог
 Елизабет Холмс, америчка предузетница
 Кели Холмс,  британска атлетичарка на средње стазе
 Кејти Холмс, америчка глумица
 Лари Холмс, амерички боксер